Griesau steht für:
 Griesau (Pfatter), Ortsteil der Gemeinde Pfatter, Landkreis Regensburg, Bayern
 Griesau (Gemeinde Scheffau), Ort bei Scheffau am Tennengebirge, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Hans Griesau (1926–1978), deutscher Ministerialbeamter